Maltas premiärminister (engelska: Prime Minister of Malta, maltesiska: Prim Ministru ta' Malta) är regeringschef i Republiken Malta. Den nuvarande premiärministern är sedan januari 2020 Robert Abela.

Referenser 

 
Malta